

Médecine 
 Clinique, établissement ou section d'établissement hospitalier public ou privé généralement spécialisé ; Voir aussi Hôpital.
 Médecine clinique, partie de la médecine fondée sur l'examen des patients ;
 Essai clinique
 Psychologie clinique
 Biochimie clinique
 Signe clinique
 Vampirisme clinique
 Sociologie clinique
 Pharmacie clinique
 Méthode clinique
 Lycanthropie clinique
 Bonne pratique clinique
 Tableau clinique
 Chemin clinique
 Classification clinique des malades aux urgences
 Score clinique
 Graphothérapie clinique
 Anthropologie clinique
 Étude clinique

Métiers 
 Chef de clinique
 Attaché de recherche clinique
 Recherche clinique infirmière

Cosmétique 
 , marque de produits cosmétiques de l'entreprise Estée Lauder.

Cinéma 
 La Clinique de l'amour
 La Clinique du docteur H (2015)
 La Clinique du docteur H (2004)
 The Clinic, film australien de David Stevens sorti en 1982 ;
 The Clinic, film australien de James Rabbitts sorti en 2010 ;
 The Clinic, film américain de Darrell Wheat sorti en 2018 ;

Télévision 
 The Clinic, série télévisée américaine diffusée en 1995 ;
 The Clinic, série télévisée irlandaise diffusée entre 2003 et 2009 ;
 The Clinic, téléfilm américain diffusé en 2004 ;

Voir aussi 
 La Clinique, groupe concept créé par Doc Gynéco lors de la conception de son premier album, Première consultation

Homonymie de titre